Ти́ас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Лансароте. Занимает площадь 64,61 км². Население — 19869 человек (на 2010 год).

Население

Города-побратимы 
 Адехе, Испания (2006)

Примечания 

Муниципалитеты Лас-Пальмаса